Morchella hortensis, la Morille des jardins, est une espèce de champignons comestibles de la famille des Morchellaceae (ordre des Pezizales).

Description du sporophore 
Chapeau jusqu'à  de haut, allongé brun-noir, à alvéoles irréguliers, crêtes sombres, frisées.

Saison 
De mars à mai.

Habitat 
La plus rudérale, vient en milieux riches : jardins, parcs, détritus et les tas d'ordures. Présence de buis.

Comestibilité 
Excellent comestible.

Systématique 
Le nom correct complet (avec auteur) de ce taxon est Morchella hortensis Boud., 1897.

Publication originale

Liens externes

Notes et références 

Espèce de champignons (nom scientifique)
hortensis